Dente - estrutura que faz parte do processo de mastigação
 Dente decíduo, dente que integra a primeira série da dentição humana;
 Dente permanente, dente que integra segunda série da dentição humana;
 Dente, extensão do corpo da segunda vértebra cervical.

Ver também
Al Dente
Dentinho

Desambiguação